Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Budapest Grand Prix páros mérkőzéseit.

A szlovák páros, Janette Husárová és Magdaléna Rybáriková voltak a címvédők, de a 2013-as versenyen nem indultak. A júniusi árvíz miatt a  Római Teniszakadémia létesítményei is veszélyben voltak, így a WTA engedélyével a 2013-as versenyen a páros versenyen csak nyolc páros indult.

Kiemeltek 

  'Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Győztes)
  Babos Tímea /  Alicja Rosolska (Negyeddöntők)

Főtábla

Jegyzetek

Források 
 Eredmények

páros